T49 ou T.49 peut faire référence à :
 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T.49 Capstan, un planeur britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres